Список риб Шотландії неповний і складається з 142 видів риб, що мешкають у територіальних водах Шотландії.

A 
 Acipenser sturio
 Alosa fallax 
 Amblyraja hyperborea
 Amblyraja radiata 
 Anarhichas lupus 
 Anguilla anguilla 
 Apletodon dentatus dentatus
 Apletodon microcephalus 
 Apristurus microps 
 Arctozenus risso 
 Argentina silus 
 Argentina sphyraena 
 Argyropelecus hemigymnus
 Argyropelecus olfersii 
 Arnoglossus imperialis 
 Arnoglossus laterna 
 Artediellus atlanticus 
 Atherina presbyter 
 Auxis rochei rochei

B 
 Bathylagus euryops 
 Bathyraja spinicauda 
 Boops boops 
 Brosme brosme

C 
 Campogramma glaycos
 Capros aper 
 Centrolabrus exoletus
 Cepola macrophthalma 
 Cetorhinus maximus 
 Chelidonichthys lucerna
 Chimaera monstrosa 
 Chlamydoselachus anguineus
 Clupea harengus 
 Conger conger 
 Coregonus clupeoides
 Coregonus lavaretus 
 Coregonus vandesius 
 Cottunculus microps 
 Cottus gobio 
 Crystallogobius linearis
 Ctenolabrus rupestris

D 
 Dalatias licha 
 Dentex dentex 
 Diaphus metopoclampus
 Diaphus rafinesquii 
 Diplecogaster bimaculata bimaculata
 Dipturus batis 
 Dipturus oxyrinchus
 Diretmus argenteus

E 
 Echinorhinus brucus 
 Echiodon drummondii 
 Electrona risso 
 Engraulis encrasicolus
 Entelurus aequoreus 
 Etmopterus princeps 
 Eutrigla gurnardus

G 
 Gaidropsarus vulgaris 
 Gobius paganellus 
 Gobiusculus flavescens
 Gymnammodytes semisquamatus
 Gymnocephalus cernua

H 
 Harriotta raleighana 
 Helicolenus dactylopterus dactylopterus
 Hexanchus griseus 
 Hippocampus guttulatus

L 
 Lamna nasus 
 Lampetra fluviatilis
 Lampris guttatus 
 Lepadogaster purpurea
 Leucoraja circularis 
 Leucoraja fullonica 
 Leucoraja naevus 
 Lipophrys pholis 
 Lophius budegassa 
 Lophius piscatorius

M 
 Magnisudis atlantica 
 Maurolicus muelleri 
 Micrenophrys lilljeborgii
 Mullus barbatus barbatus 
 Myxine glutinosa

N 
 Nerophis lumbriciformis
 Normichthys operosus

O 
 Osmerus eperlanus 
 Oxynotus paradoxus

P 
 Pagellus acarne 
 Pagellus bogaraveo 
 Parablennius gattorugine
 Paralepis coregonoides 
 Petromyzon marinus 
 Phrynorhombus norvegicus 
 Polyprion americanus 
 Pomatoschistus lozanoi 
 Pomatoschistus minutus 
 Poromitra crassiceps 
 Poromitra nigriceps

R 
 Raja brachyura 
 Raja clavata 
 Raja montagui 
 Rajella fyllae 
 Ranzania laevis 
 Rhinochimaera atlantica
 Rouleina attrita 
 Rouleina maderensis 
 Rutilus rutilus

S 
 Sagamichthys schnakenbecki
 Salmo ferox 
 Salmo salar 
 Salmo trutta trutta
 Salvelinus maxillaris 
 Salvelinus struanensis 
 Salvelinus youngeri 
 Sarda sarda 
 Sardina pilchardus
 Scomber scombrus 
 Scomberesox saurus saurus
 Scophthalmus rhombus 
 Searsia koefoedi 
 Sebastes marinus 
 Sebastes viviparus 
 Sparus aurata 
 Spectrunculus grandis 
 Spinachia spinachia 
 Spondyliosoma cantharus 
 Sprattus sprattus 
 Stomias boa ferox 
 Symphodus bailloni 
 Symphodus melops 
 Syngnathus acus 
 Syngnathus typhle

T 
 Taurulus bubalis 
 Tetrapturus albidus 
 Thorogobius ephippiatus 
 Thunnus alalunga 
 Thunnus thynnus 
 Tinca tinca 
 Torpedo marmorata
 Torpedo nobiliana 
 Trachipterus arcticus 
 Trachurus trachurus 
 Triglops murrayi

X 
 Xenodermichthys copei

Z 
 Zeus faber 
 Zoarces viviparus

Примітки

Джерела 

 Günther, A., 1888: Report on the fishes obtained by Mr. J. Murray in deep water on the north-west coast of Scotland, between April 1887 and March 1888. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh v. 15: 205—220, Pls. 3-4.
 Jardine, W., 1840—1841: Salmons of England, Scotland and Ireland drawn from nature. Parts 1 & 2. Edimburg. Salmons of England, Scotland and Ireland drawn from nature. Parts 1 & 2. Pls. 1-12.
 Kottelat, M. I J. Freyhof, 2008: Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Suïssa i Freyhof, Berlín, Alemanya. Publications Kottelat. Handbook of European Freshwater Fishes.: xiii+ 1-646.

Посилання 
 Glossary of Names Used in Scotland for Fishes Taken in Scottish Waters 

Шотландія
Фауна Шотландії
Риби Великої Британії